Mental Notes puede referirse a:

 Mental Notes (álbum de Split Enz), disco de 1975
 Mental Notes (álbum de Bad Manners), disco de 1985